Volcano ():
 Volcano — альбом Satyricon.
 Volcano — альбом Temples.
 «Вулкан» () — 103 серия «Южного Парка».

См. также